Tactics («táctica») es un término inglés que puede referirse a:

 Tactics, una banda australiana de música post-punk, formada en 1977 y disuelta en 1989;
 Tactics, una empresa japonesa editora de novelas visuales;
 Tactics, un juego de guerra publicado por primera vez en 1954 en Estados Unidos y considerado como el primer juego de guerra en ser comercializado;
 Tactics, una serie japonesa de manga; o
 Tactics Arena Online, un juego estratégico de turnos en línea que usa el programa Macromedia Flash.